Panonija je lahko:

 Panonija, naselje v Srbiji
 Panonija (Pannonia), rimska provinca
 Panonija, bizantinska provinca
 Gornja Panonija (Pannonia Superior), rimska provinca
 Spodnja Panonija (Pannonia Inferior), rimska provinca
 Prva Panonija (Pannonia Prima), rimska provinca, ustanovljena leta 296 po Dioklecijanovi delitvi Panonije
 Druga Panonija (Pannonia Secunda), rimska provinca, ustanovljena leta 296 po Dioklecijanovi delitvi Panonije
 Panonija Valerija ali Valerija (Pannonia Valeria), rimska provinca, ustanovljena leta 296 po Dioklecijanovi delitvi Panonije
 Savska Panonija (Pannonia Savia), rimska provinca, ustanovljena leta 296 po Diolklecijanovi delitvi Panonije

 Spodnja Panonija, frankovska dežela med Donavo in porečjem Save, ki je nastala po prihodu Frankov leta 795 
 Spodnja Panonija, mejna grofija, ki je nastala z upravno reformo vzhodnofrankovskega kralja Ludvika Nemškega leta 828 
 Panonska nižina, geomorfološka in zgodovinska regija v vzhodni Srednji Evropi 
 Dioceza Panonija, upravna enota Rimskega cesarstva
 Panonija (kneževina), v 7.-9. stoletju slovanska kneževina med Savo in Dravo